Bäckermühle steht für 

folgende Bauwerke:
 Bäcker-Kunstmühle, eine nicht mehr bestehende Mühle am Auer Mühlbach in München
 Kraftwerk Bäckermühle, ein anstelle der Bäcker-Kunstmühle errichtetes Laufwasserkraftwerk 

folgende Orte:
 Bäckermühle (Deining), Ortsteil der Gemeinde Deining, Landkreis Neumarkt in der Oberpfalz, Bayern
 Bäckermühle (Eschlkam), Ortsteil des Marktes Eschlkam, Landkreis Cham, Bayern
 Bäckermühle (Frasdorf), Ortsteil der Gemeinde Frasdorf, Landkreis Rosenheim, Bayern
 Bäckermühle (Pilsting), Ortsteil des Marktes Pilsting, Landkreis Dingolfing-Landau, Bayern